

Котфін — село в гміні Ґідле Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Котфін — село в гміні Ґельнюв Пшисуського повіту Мазовецького воєводства